Геленджик:

 Геленджик — город в Краснодарском крае России.
 Геленджик — аэропорт города Геленджик в Краснодарском крае.
 Геленджик — село в Вольнянском районе Запорожской области Украины.

 Геленджик — средний морской буксир порта Туапсе, после начала Великой Отечественной войны 23 июня 1941 года зачисленный в состав Черноморского флота и переоборудованный в тральщик № 67 «Мститель»
 «Геленджик» — песня российской рок-группы «Ленинград» 2004 года с альбома «Бабаробот».

Примечания